Гордана Марић (Београд, 1956)  српска је глумица и професорка глуме на Факултету драмских уметности у Београду.

Гордана Марић глумила је Гоцу у серији Грлом у јагоде, девојку Банета Бумбара.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Позориште у кући ТВ серија || Доценткиња
|-
| 1973. || Од данас до сутра ТВ серија || /
|-
| 1973. || Београд или трамвај а на предња врата ТВ филм || /
|-
| 1974. || Кошава || Затворска чуварица (као Г. Марић)
|-
| 1974. || Ујеж ТВ филм || Катарина Петровић
|-
| 1974. || Слободан превод Мизантропа ТВ филм || /
|-
| 1975. || Андра и Љубица ТВ филм || /
|-
| 1976. || Грлом у јагоде ТВ серија || Гоца
|-
| 1976. || Марија ТВ филм || Марија
|-
| 1977. || Част ми је позвати вас ТВ серија || Гоца
|-
| 1978. || Поглед у ноћ || /
|-
| 1978. || Молијер ТВ филм || /
|-
| 1979. || Срећна породица || Власница мачке
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Трансфер || Ленча (као Гордана Мариæ)
|-
| 1981. || Зид смрти ТВ филм || Артисткиња
|-
| 1983. || Освајање среће ТВ серија || /
|-
| 1984. || Не тако давно ТВ мини серија || /
|-
| 1985. || Јагоде у грлу || Гоца
|-
| 1987. || Бољи живот ТВ серија || /
|-
| 1989. || Другарица министарка ТВ серија || Чистачица (као Гордана Марић-Нешковић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1996. || То се само свици играју ТВ мини серија || Миланова мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2002. || Лавиринт || Лакијева муштерија
|-
| 2002. || Лавиринт ТВ серија || Лакијева муштерија
|-
| 2006. || Оптимисти || Илијина мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011. || Жућко - Прича о Радивоју Кораћу || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 СВЕ ТО ДАНАС ИЗГЛЕДА КАО НЕДОСТИЖАН САН: Гордана Марић о феномену серије "Грлом у јагоде" и одласку Бранка Цвејића („Вечерње новости”, 30. јул 2022)

Рођени 1956.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда